Smučanje prostega sloga na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moške grbine. Zlato medaljo je osvojil Alexandre Bilodeau, srebrno Dale Begg-Smith, bronasto pa Bryon Wilson.

Rezultati

Kvalifikacije

Glavna tekma 

Grbine moški